Rosenkamm steht für: 
 einen Gebirgskamm in der Böhmischen Schweiz  
 Rosenkamm (Huhn), eine Kammform des Haushuhns